Апач може значити:
 Веб сервер Апач, отворени веб-сервер за јуниксолике системе, Microsoft Windows, Новел и друге платформе
 AH-64 Апач, хеликоптер америчке производње

Види још 
 Апачи, заједничко име више културно повезаних северноамеричких племена
 Апаче, насеље и управно средиште истоимене општине Апаче, Помурска регија, Словенија